Nathow ist der Name folgender Personen:

 Hanns Nathow (1893–1945), deutscher Ingenieur, Manager und Wehrwirtschaftsführer
 Siegfried Nathow (* 1941), deutscher ehemaliger Fußballspieler